Rotes Vorwerk steht für:

 Rotes Vorwerk (Freiberg), Einzelgut in der Gemarkung Zug (Freiberg), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rotes Vorwerk (Liebstadt), Einzelgut in Liebstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Rotes Vorwerk (Oberwiesenthal), Einzelgut in Oberwiesenthal, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Rotvorwerksteich, Bergwerksteich bei St. Michaelis, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen